Flip kan syfta på:

 Flip – hopp i konståkning
 Flip (skateboard) – ett skateboardtrick
 Flip chip – upp-och-ned-monterat kiselchip
 Flip flops – sandaler
 Flip the Frog – en figur tecknad av Ub Iwerks
 Flip – en myra som är protagonist i filmen Ett småkryps liv